Las siglas BMC pueden referirse a:

 BMC Racing Team, desaparecido equipo ciclista estadounidense. Ahora bajo la marca CCC Team.
 BioMed Central, publicación científica británica.
 British Motor Corporation, marca de coches británica.
 BMC Software, fabricante de software.
Usuario y fabricante de bicicletas de alta calidad